Сезон МЛБ 2012 года начался в воскресенье, 28 марта, матчем «Сиэтла Маринерс» с «Оклендом Атлетикс» в «Токио Доум» в Японии. Сезон завершился 3 октября. 83-й Матч всех звезд играли 10 Июля на Kauffman Stadium в городе Канзас-Сити, штата Миссури. Национальная лига выиграла  со счётом 8–0. Мировая серия 2012 началась 24 и закончилась 28 октября, когда «Джайнетс» достиг 4 победу над чемпионом Американской лиги, «Детройтом Тайгерс» в Мировой серии.

Регулярный сезон

Плей-офф 

 
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2012 году